C-Klasse steht für:

 im Sport häufig die niedrigste Liga, siehe Kreisliga
 eine Startklasse beim Tanzsport, siehe Tanzsport#Startklassen
 antike griechisch-attische Keramik-Klasse, siehe unter Charinos-Klasse
Verkehr:
 eine Modellreihe des Autoherstellers Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz C-Klasse
 eine Luftschiffklasse der US-Marine, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 C class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #C-class
Schifffahrt:
 eine Klasse von 40 britischen Zerstörern, die zwischen 1896 und 1902 gebaut wurden, siehe C-Klasse (1912)
 eine Schiffsklasse britischer Kreuzer, die zwischen 1914 und 1922 gebaut wurden, siehe C-Klasse (Kreuzer)
 eine Schiffsklasse britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, siehe C- und D-Klasse (Royal Navy)
 eine Schiffsklasse der irischen Reederei Arklow Shipping, siehe Arklow-C-Klasse
 eine Schiffsklasse der britischen Reederei Manchester Liners, siehe Manchester Liners C-Klasse
 eine Fährschiffsklasse der britischen Reederei Wightlink, siehe Wightlink-C-Klasse
 mehrere Containerschiffsklassen von Maersk Line, siehe Mærsk-C-Klasse
 einen Schiffstyp der Howaldtswerke, siehe C-Klasse (Schiffstyp)
 eine Klasse von U-Booten der United States Navy, siehe C-Klasse (United States Navy)
 eine Schiffsklasse japanischer Geleitschiffe (Kaibokan) im Zweiten Weltkrieg, siehe C-Klasse (Kaibōkan)
 Keppel FELS C-Klasse, eine Klasse von Hubinseln der Keppel Corporation

Siehe auch:
 Klasse C
 C-Reihe (Begriffsklärung)
 C-Serie (Begriffsklärung)
 Ford Modell C
 Typ C (Begriffsklärung)